Różampol – dawny folwark na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie dokszyckim, w sielsowiecie Sitce.
 Różampol – dawna kolonia na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie miadzielskim, w sielsowiecie Słoboda.
Różampol – dawny majątek na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Jazno.
Różampol – chutor na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Radziuki.